La Coupe d'Asie de volley-ball féminin 2012 est la troisième édition de la Coupe d'Asie de volley-ball féminin. La compétition s'est déroulée du 10 au .

Elle a permis d'attribuer les deux dernières places qualificatives de la zone Asie pour le Grand prix mondial 2013.

Équipes présentes

Composition des poules

Tour préliminaire

Poule A 

    
   
     
     
     
   
|} 

 
|}

Poule B 

  
   
    
      
     
  
|}

 
|}

Phase finale

Classement 5 à 8

Classement 1 à 4

Tableau final

Récompenses individuelles 
 MVP : Onuma Sittirak 
 Meilleure marqueuse : Onuma Sittirak 
 Meilleure attaquante : Onuma Sittirak 
 Meilleure serveuse : Hui Ruoqi 
 Meilleure passeuse : Nootsara Tomkom 
 Meilleure contreuse : Xu Yunli 
 Meilleure libero : Marina Storozhenko

Galerie

Liens externes 
  Site officiel de la coupe d'Asie 2012

2012 féminin
Événement sportif à Almaty
Volley-ball au Kazakhstan
Coupe d'Asie de volley-ball féminin 2012
Sport au Kazakhstan en 2012
Sport en septembre 2012